Санто Доминго Армента има више значења:

 Општина Санто Доминго Армента (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Доминго Армента (Санто Доминго Армента, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику